Zalescy herbu Chomąto – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Zalescy herbu Topór – polski ród szlachecki